Allsvenskan i handboll 1951/1952 vanns av IFK Kristianstad.

Slutställning

Skytteligan
Carl-Erik Stockenberg, IFK Kristianstad - 18 matcher, 56 mål

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Sport i Sverige 1951
Sport i Sverige 1952
1951/1952
Handbollssäsongen 1951/1952